Oscar Carl Wilhelm, Prinz von Schweden, Herzog von Västergötland (* 27. Februar 1861 in Stockholm; † 24. Oktober 1951 ebenda) war ein Mitglied des Hauses Bernadotte. Er wurde als Blauer Prinz wegen der Uniform seines Regiments bekannt.

Durch die Heirat seiner Kinder ist er mit einigen europäischen Herrscherhäusern verwandt. Prinz Carl ist der Großvater der beiden belgischen Könige Baudouin und Albert, Großherzogin Joséphine-Charlotte von Luxemburg und König Harald V. von Norwegen. Großherzog Henri von Luxemburg und König Philippe von Belgien sind seine Urenkel.

Leben

Kindheit 
Prinz Oscar Carl Wilhelm, dessen Rufname Carl war, wurde am 27. Februar 1861 im Arvfurstens palats in Stockholm geboren. Er war der dritte von vier Söhnen von König Oskar II. von Schweden und seiner Frau, Sophia von Nassau. Sein ältester Bruder war König Gustav V. von Schweden.Der Prinz wurde wie zu der damaligen Zeit üblich, von Hauslehrern und Gouvernanten erzogen. Er erhielt Unterricht in mehreren Sprachen sowie Mathematik und Naturwissenschaften. Früh zeigte sich bei Carl eine Fähigkeit für Diplomatie und sollte später dazu beitragen, sich als Vorsitzender des Schwedischen Roten Kreuzes (1906–1945) und Leiter der humanitären Bemühungen der Organisation für die Freilassung von politischen Gefangenen einzusetzen.

Familiengründung 
Am 27. August 1897 heiratete Prinz Carl in der Schlosskirche von Christiansborg in Kopenhagen Prinzessin Ingeborg von Dänemark (1878–1958), Tochter von König Friedrich VIII. von Dänemark und Königin Louise. Die Flitterwochen verbrachten sie in Deutschland.

Aus der Verbindung gingen vier Kinder hervor:
 Margaretha (1899–1977) ⚭ 1919 Prinz Axel von Dänemark (1888–1964)
 Märtha (1901–1954) ⚭ 1929 Kronprinz Olav, den späteren norwegischen König Olav V.
 Astrid (1905–1935) ⚭ 1926 Kronprinz Leopold, den späteren belgischen König Leopold III.
 Carl (1911–2003), seit 6. Juli 1937 Prinz Bernadotte
Die Familie Prinz Carls war in Schweden recht populär. Die Eheleute führten einen eher bürgerlichen Lebensstil und erzogen ihre drei Töchter und den Sohn selbst. Das Familienleben war sehr harmonisch, man unternahm oftmals etwas zusammen.

Möglicher Kandidat für den norwegischen Thron 
Im Jahr 1905 wurde Norwegen in die Unabhängigkeit verabschiedet. Prinz Carl, der jeher für dessen Unabhängigkeit kämpfte, galt nun als potentieller Kandidat für den Thron. Doch sein Vater, König Oskar II., hielt es für einen Verrat gegen seine Rechte als Monarch, dass sein Sohn König von Norwegen werden könnte.

Unter großen Turbulenzen wählten die Norweger den jungen Prinzen Carl von Dänemark (1872–1957), einen älteren Bruder seiner Frau, zum König. Dieser bestieg als Haakon VII. den norwegischen Thron.

1929 heiratete Carls zweite Tochter, Prinzessin Märtha, König Haakons Sohn Olav, der 1957 König wurde.

Auszeichnungen 
 Am 31. August 1883 wurde Prinz Carl Ritter des Elefanten-Ordens.
 Am 21. Januar 1904 wurde ihm der Orden des norwegischen Löwen verliehen.

Vorfahren

Weblinks

Einzelnachweise 

Prinz (Schweden)
Familienmitglied des Hauses Bernadotte
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Ordens des norwegischen Löwen
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Honorary Knight Grand Cross des Royal Victorian Order
Person (Stockholm)
Oskar II. (Schweden)
Schwede
Geboren 1861
Gestorben 1951
Mann